

Hydronymes 
 Šventoji, rivière de Lituanie (), sous-affluent du Niémen par le Néris ;
 Šventoji, fleuve côtier de Lituanie () matérialisant sur  la frontière entre la Lituanie et la Lettonie ;

Toponyme 
 Šventoji, station balnéaire lituanienne sur la mer Baltique où débouche le fleuve Šventoji.